Sanger (Californië), een plaats in Fresno County (Californië) in de Verenigde Staten
 Sanger (Hurum), een verzameling liederen
 Sanger (Texas), een plaats in Denton County (Texas) in de Verenigde Staten
 Sanger (West Virginia), een plaats in Fayette County, West Virginia
 Eugen Sänger (1905-1964), ingenieur
 Frederick Sanger (1918), een Brits moleculair bioloog
 Johan en George Sanger, 19e-eeuwse circus-impresario's
 Larry Sanger, een Amerikaans filosoof en grondlegger van Wikipedia en Citizendium
 Margaret Sanger (1883-1966), een Amerikaans activiste en feministe
 Wellcome Trust Sanger Institute of 'Sanger Center', een Brits onderzoekscentrum naar het menselijk genoom